Windows Template Library est une boite à outils graphique pour Windows sous forme de modèle C/C++. 

C'est une alternative à la MFC ou à Qt.

Historique 

Le projet a été commencé par Nenad Stefanovic, un employé de Microsoft. Il est distribué selon les termes de Common Public License.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
 

Bibliothèque logicielle
Logiciel libre